
Давид — бронзовая статуя библейского царя народа Израиля, работы Андреа Верроккьо, созданная между 1473—1476 годами. По легенде, при её создании скульптору позировал юный Леонардо да Винчи.

Давид изображён в момент триумфа, после победы над великаном-филистимлянином Голиафом. Верроккьо изобразил его как хрупкого и вместе с тем заносчивого мальчика — пажа двора Медичи, одетого в стилизованную под античную одежду. На лице Давида играет своеобразная полуулыбка, создающая выразительный нюанс юной бравады, что свидетельствует об интересе скульптора к психологическим тонкостям. Левая рука опирается на талию, голова повернута влево. В правой руке юноша держит меч. Отсечённая голова убитого противника расположена между ног Давида, будущего царя израильтян; на лбу Голиафа страшная рваная рана. Страдание Голиафа, исказившее его черты, усиливают драматизм сюжета.

Статуя предназначалась для виллы Медичи, которую начал строить в Риме Бартоломео Амманати по заказу Фердинандо Медичи, однако Лоренцо и Джулиано Медичи передали её во дворец Синьории во Флоренции. В начале XVII века статуя попала в коллекцию великих герцогов Уффици, а в 1870 году, как и большинство скульптур эпохи Возрождения, была отправлена в создаваемый Национальный музей Барджелло.

См. также 
 Давид (Бернини)
 Давид (Донателло)
 Давид (Микеланджело)

Примечания

Литература 
 Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari, I tempi dell’arte, volume 2, Bompiani, Milano 1999. ISBN 88-451-7212-0
 Andrea Ciaroni e Charles Avery, Dai Medici al Bargello: Il Bronzi del Rinascimento, il Quattrocento, 2007

Ссылки 
 Andrea di Michele di Francesco Cioni detto Andrea del Verrocchio
 

Скульптуры Андреа Верроккьо
Бронзовые скульптуры
Скульптуры из собраний Музея Барджелло
Давид в искусстве